Данный список отражает уровень автомобилизации населения стран мира, то есть показывает количество автомобилей в стране, приходящихся на 1000 человек.

Примечания

Ссылки 
 Аналитическое агентство «АвтоСтат»: В России на 1 000 жителей приходится 271 легковой автомобиль

Википедия:Статьи для обновления
Списки:Автомобильный транспорт
Автомобили
Списки:Транспорт по странам